Yeats est le nom de famille de plusieurs personnes :

 John Butler Yeats (1839-1922), peintre portraitiste irlandais et père des trois suivants ;
 William Butler Yeats (1865-1939), écrivain et poète irlandais et prix Nobel de littérature en 1923 ;
 Jack Butler Yeats (1871-1957), peintre et écrivain irlandais ;
 Lily Yeats (1866-1949), brodeuse irlandaise ;
 Anne Yeats (1919-2001), fille de William Butler Yeats, peintre, costumière et scénographe irlandaise ;
 Michael Yeats (1921-2007), fils de William Butler Yeats, avocat et homme politique irlandais ;
 Ron Yeats (1937-) joueur de football écossais. 
C'est aussi le nom d'un cheval de course irlandais, Yeats

Voir aussi